Le tournoi de tennis de Limoges est un tournoi de tennis professionnel féminin. L'édition 2015, classée en catégorie WTA 125, se dispute du 9 au .

Caroline Garcia remporte le simple dames. En finale, elle bat Louisa Chirico, décrochant à cette occasion le premier titre de sa carrière dans cette catégorie.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Barbora Krejčíková et Mandy Minella.

Primes et points 

Source:

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Limoges
 Saison 2015 de la WTA

Liens externes 
  Site officiel du tournoi

Navigation 

WTA 2015
Limoges
Tennis en novembre 2015
Tennis en France en 2015
Sport en France en novembre 2015